Dirk van Hodenpyl (1321-1406) stichter van het huis Te Blotinghe.
 Dirk van Hodenpyl (1470-1490) aanvoerder tijdens de Jonker Fransenoorlog.